El Quer (Cercs), masia del Berguedà
 El Quer (Serrateix), masia del Berguedà
 El Quer (Susqueda), masia de la Selva
 El Quer (Gurb), masia d'Osona